A sigla KMA pode referir-se a:
Academia Militar Real, academia militar dos Países Baixos
KMA, fábrica de condicionadores de ar brasileira
Korean Music Awards, premiação musical na Coreia do Sul